Донці-Захаржевські - слобожанський дворянський рід.

Відомі представники 
 Захаржевський Григорій Андрійович
 Донець-Захаржевський Григорій Єрофійович
 Донець-Захаржевський Іван Григорович
 Донець-Захаржевський Костянтин Григорович
 Донець-Захаржевський Федір Григорович
 Донець-Захаржевський Яків Васильович ( – ,  Царське Село) - генерал від артилерії, учасник Наполеонівських війн, керуючий Царскосільским, Петергофським і Гатчинським палацовими управліннями.
 Донець-Захаржевський Яків Михайлович (помер в 1801 році) — поміщик у Слобідсько-Українській губернії, представник шляхетського козацького роду Донців-Захаржевських. Секунд-майор. Близький друг філософа Григорія Савича Сковороди.